Ayres kan som auktorsförkortning betyda:

 William Orville Ayres
 José Márcio Ayres
 William Port Ayres

Robotskapade auktorsförkortningar